

Geografia
 Pizzo di Rodes – montagna delle Alpi Orobie nelle Alpi e Prealpi Bergamasche
 Rodès – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania

Persone
  Enric I de Rodes o di Rodez (1175 circa-1221) – conte di Rodez e visconte di Carlat 
 Istok Rodeš (1996) – sciatore alpino croato
 Josep Carbonell Rodès (1957) – ex velocista spagnolo

Altro
 Monastero di Sant Pere de Rodes –monastero spagnolo nella comunità autonoma di Catalogna